Ostrop ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Schulte-Ostrop (1886–1968), deutscher Admiralarzt

 Hermann Ostrop (1888–1963), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)